Уподібнення — дія за значенням уподібнити і уподібнитися, тобто «ставати подібним до кого-, чого-небудь, схожим на когось, щось».
 Уподібнення — у стилістиці — риторична фігура порівняння.
 Уподібнення — лінгв. те саме, що асиміляція.

Посилання